Витебская учёная архивная комиссия — научное историческое общество Витебской губернии (1909—1918).

Инициаторами создания общества являлись Е. Р. Романов, А. П. Сапунов и В. С. Арсеньев. Цель работы комиссии — охрана памятников истории и культуры, изучение и популяризация истории края, сбор музейных коллекций, археологические исследования, выявление древних рукописей и документов, организация экскурсий.

Комиссия имела правление, совет, библиотеку (3700 томов), исторический архив и музей. Организация существовала на государственные субсидии, членские взносы, добровольные пожертвования и сборы от лекций.

В 1910 году в комиссии состояли 99 почётных, 325 действительных членов и 15 членов-сотрудников.

По инициативе комиссии открыто Витебское отделение Московского археологического института.

Витебская учёная архивная комиссия упразднена при образовании губернского архивного управления в 1918 году. Исторический архив, библиотека и музей организации переданы Витебскому отделению Московского археологического института.

Председатели комиссии 
 В. С. Арсеньев
 Кадыгробов, Всеволод Антонович (с 26.9(9.10)1910 по 1912)
 Тихомиров, Клавдий Иванович (с 1912)

Секретари комиссии 
 Сахаров, Сергей Петрович

Почётные члены комиссии 
 Карский, Евфимий Фёдорович
 Кайгородов, Дмитрий Никифорович
 Ключевский, Василий Осипович
 Лаппо-Данилевский, Александр Сергеевич
 Шахматов, Алексей Александрович
 Эпимах-Шипило, Бронислав Игнатьевич
 Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович

Действительные члены комиссии 
 Анцев, Михаил Васильевич
 Змигродский, Константин Антонович
 Кадыгробов, Всеволод Антонович
 Краснянский, Владимир Гаврилович
 Красовицкий, Пётр Матвеевич
 Стукалич, Владимир Казимирович
 Тихомиров, Клавдий Иванович
 Федорович, Вацлав Петрович

Публикации комиссии 
Комиссия издавала труды по истории, географии, этнографии, археологии Витебщины, сборник «Труды Витебской учёной комиссии» (Витебск, 1910 году), с 1911 года — «Полоцко-Витебская старина» (3 выпуска, 1911—1916).

 Сапунов, А. П. Белоруссия и белорусы. — Витебск, 1910.
 Глыбовский, В. И. 1812-й год в Витебской губернии. — Витебск, 1910.
 Арсеньев, В. С. Личный состав Витебской учёной архивной комиссии 31 мая 1910 года. — Витебск, 1910.
 Змигродский, К. А. (сост.) Каталог монет и медалей музея Витебской учёной архивной комиссии. — Витебск, 1911.
 Мельникова, М. (сост.) Каталог архива Витебской учёной архивной комиссии. — Витебск, 1912.

Примечания

Источники 
 Витебск : Энциклопедический справочник / Гл. редактор И. П. Шамякин. — Мн.: БелСЭ им. П. Бровки, 1988. — 408 с. — ISBN 5-85700-004-1
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : У 5-і т. Т. 5. Скамарохі — Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — 703 с.
 Беларусь : Энцыклапедычны даведнік / Рэдкал.: Б. І. Сачанка і інш. — Мн.: БелЭн, 1995—800 с. ISBN 985-11-0026-9
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі : У 6 т. Т. 2.: Беліцк — Гімн / Рэдкал.: Б. І. Сачанка (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелЭн, 1994. — 537 с. ISBN 5-85700-142-0
 Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі : У 5-і т. Т. 5. Скамарохі — Яшчур / Рэдкал.: І. П. Шамякін (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1987. — 703 с.

Ссылки 
 Национальный исторический архив Беларуси 

Учёные архивные комиссии Российской империи
Научные общества Белоруссии
История Витебска
Организации, основанные в 1909 году